Chiles steht für geographische Objekte:
 Chiles (Vulkan), ein Berggipfel an der Grenze zwischen Ecuador und Kolumbien

Chiles ist der Familienname folgender Personen:
 Héctor Chiles (* 1971), ecuadorianischer Straßenradrennfahrer
 Joseph Chiles (1810–1885), US-Offizier und kalifornischer Pionier
 Lawton Chiles (1930–1998), US-amerikanischer Politiker
 Linden Chiles († 2013), US-amerikanischer Schauspieler
 Lois Chiles (* 1947), US-amerikanische Schauspielerin